Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Саманта Стосур і Чжан Шуай.
Крістіна Младенович і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши пару Саманта Стосур і Чжан Шуай з рахунком 6-4, 6-3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

HP Open, парний розряд
HP Open 2013